Gminy w Czechach:
 Drozdov – gmina w powiecie Beroun
 Drozdov – gmina w powiecie Šumperk